Pacheco je priimek več oseb:
 Francisco Pacheco, španski slikar
 Rámon Pacheco, čilenski pisatelj